Clodoveu I (466 - 511), rei dels francs (481 - 511) de la dinastia merovíngia 
 Clodoveu II (Chlodovech) (633 - 657), rei merovingi de Nèustria i Borgonya 
 Clodoveu III, rei dels Francs d'Austràsia (675 - 676)
 Clodoveu IV, rei dels francs del 691 fins a la seva mort quatre anys després